Riehemann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Riehemann (1921–1997), deutscher Politiker (CDU), MdL NRW
 Hans Riehemann (1888–1979), deutscher Politiker der CDU
 Hendrik Riehemann (* 1974), deutscher Schauspieler, Komponist und Sänger
 Joseph Riehemann (1865–?), deutscher Philologe